Бышевский — фамилия; имеет женскую форму Бышевская.
 Бышевский, Анатолий Шулимович (1929—2013) — российский учёный-медик, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой биохимии Тюменской медицинской академии.
 Бышевский, Арнольд (ум. 1800) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, полковник передней стражи коронных войск, генерал-майор.